Янѝна Гарбачо̀вска () е полска езиковедка, литературна историчка и полонистка, професор, преподавателка в Лвовския, Ягелонския, Лодзкия и Люблинския университет, носителка на Командорски кръст на Ордена на Възраждане на Полша.

Трудове 
 Kultura umysłowa Polski w dobie napoleońskiej: w kraju i za granicą (1938)
 Rozbitki (1953)
 Pan Damazy (1956)
 Pochodnie przeszłości kulturalnejw dziele Wacława Berenta (1957)
 U podstaw ideowych „Oziminy“ WacławaBerenta (1961)
 Dziwolągi i humoreski (1962)
 Wacław Berent wobec zagadnień rewolucji (1968)
 Dziedzictwo rzeczy listopadowych po Wyspiańskim w prozie Wacława Berenta (1969)

Бележки 

Полски литературни историци
Полски езиковеди
Полски полонисти
Възпитаници на Лвовския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Лодзкия университет
Преподаватели в университет „Мария Склодовска–Кюри“
Носители на Ордена на Възраждане на Полша